Desaguadero (gemeente), een gemeente in Bolivia
 Desaguadero (district), een district in Peru
 Desaguadero (stad), een grensstad in Bolivia/Peru, hoofdstad van bovenstaande Boliviaanse gemeente en Peruviaans district
 Desaguadero (Boliviaanse rivier), een rivier in Bolivia, die het Titicacameer verlaat
 Desaguadero (Argentijnse rivier), een rivier in Argentinië, ook bekend als Río Salado